Чемпионат Украины по футболу 2006 года среди женских команд () — 15-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 8 мая, а завершился 13 ноября 2005 года. Звание чемпиона Украины вернул себе харьковский «Жилстрой-1», завоевавший третий титул за последние четыре сезона.

Участники 
В чемпионате в 2006 году принимали участие 9 команд.

Первый этап 
Первый этап турнира проходил с 8 мая по 4 октября 2006 года. По его результатам первые 4 команды продолжили выступления в финальном этапе.

Результаты матчей

Финальный этап 
Финальный этап турнира проходил с 19 октября по 13 ноября 2006 года.

Результаты матчей

Итоговая таблица 
При определении итоговой расстановки команд учитывались матчи между собой в обоих этапах чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика

2006
Футбол на Украине в 2006 году
2006 год в женском футболе